Умаглеси лига 2016 () — 28-й сезон чемпионата Грузии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 7 августа и закончился 11 декабря 2016 года. В чемпионате приняли участие 14 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Мерани» из Мартвили и «Саповнела». Из-за сокращения количества участников лиги с 16 до 14 команд её перед сезоном 2016 никто не пополнил.

Команды

Красная группа

Белая группа

Плей-офф за 3-е место

Плей-офф на вылет

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 

2016
Спорт в Грузии в 2016 году
Грузия